Jaime María de Berenguer de Santiago (1967) es un político español, diputado de la  legislatura de la Asamblea de Madrid dentro del Grupo Parlamentario Vox Madrid. Antiguo miembro de UPyD, partido por el que entre 2011 y 2015 fue concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ostenta el título nobiliario de  conde de Cifuentes, con grandeza de España.

Biografía 
Nacido el 25 de octubre de 1967 en Madrid, es descendiente de Ramón Berenguer IV. Es hijo de Juan de Berenguer y Casani (Cassani),  conde de Cifuentes. Se doctoró en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con la lectura en 1998 de Actitudes y creencias ambientales: una explicación psicosocial del comportamiento ecológico, una tesis dirigida por José Antonio Corraliza. Trabajó como profesor en la UAM.

Se presentó como número tres en la lista de UPyD para las elecciones municipales de 2011 en Madrid y resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid.

Incluido en el número dos en la lista de UPyD para las elecciones municipales de 2015 en Madrid, no renovó su acta de concejal. En febrero de 2016 anunció que se había dado de baja de la formación magenta.

Incorporado a las filas del partido Vox, el conde de Cifuentes, grande de España, obtuvo un escaño de diputado de la Asamblea de Madrid en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, a las que concurrió como número 11 de la candidatura del partido.

Polémica 
Descrito junto a Rosa Díez y Carlos Martínez Gorriarán como uno de los «espectros iracundos» en las redes sociales que dejó tras de sí la implosión de UPyD, declaró en las vísperas de la investidura de Pedro Sánchez de enero de 2020 no estar sujeto a ninguna legalidad que le atara al respeto a la presidencia de Gobierno de este.

Genealogía

Notas 
Editado.

Referencias 

Concejales del Ayuntamiento de Madrid de la corporación 2011-2015
Diputados de la XI Legislatura de la Asamblea de Madrid
Nacidos en Madrid
Políticos de Unión Progreso y Democracia
Políticos de Vox